

Botanica 
 Silva carbonaria – foresta primaria di faggi e querce dell'età del ferro

Storia 
 Ara carbonaria – altare dell'Antica Roma, sul colle del Celio
 Foce della Carbonaria – antico nome del Po di Goro, diramazione del delta del Po

Zoologia 
 Aculepeira carbonaria – ragno della famiglia Araneidae
 Biston betularia f. carbonaria – lepidottero, diffuso in Inghilterra, frutto del melanismo industriale
 Carbonaria – genere di ragni della famiglia Pholcidae
 Chelonoidis carbonaria – testuggine sudamericana

Pagine correlate
Carbonara
Carbonare
Carbonari (disambigua)
Carbonaro (disambigua)